Барга — может означать:

Барга — историческая область во Внутренней Монголии, территория традиционного проживания баргутов. На территории области Барга расположены три современных хошуна:
 Чэнь-Барга-Ци
 Шинэ-Барга-Юци
 Шинэ-Барга-Цзоци

 Барга — плоскогорье в Автономном районе Внутренняя Монголия в северо-восточной части Китая.

Барга — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана.

 Барга — река в России, Красноярского края, Рыбинского района (бассейн Енисея).